Pieter Boeles (1795-1875), predikant
Pieter Boeles (1873-1961), jurist en historicus